Toponímia:
 Jay (Florida)
 Jay (Maine)
 Jay (Oklahoma)
 Jay (Vermont).
 Biografies:
 Jay Acovone (Mahopac, Nova York, 1955), actor italoestatunidenc.
 Jay Allen (Seattle, 1900 - 1972), periodista estatunidenc.
 Jay Bentley (1964, Wichita, Kansas), baixista de la banda californiana Bad Religion.
 Jay Chamberlain, pilot de curses automobilístiques estatunidenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Jay Chou, músic, cantant, productor, actor i director taiwanès 
 Jay DeMerit (Green Ridge, Wisconsin, 1979), futbolista estatunidenc.
 Jay Forrester (Nebraska, 1918), enginyer estatunidenc.
 Jay-Jay Okocha (Enugu, 1973), futbolista nigerià.
 Jay Kay, cantant britànic líder de la banda Jamiroquai.
 Jay Livingston (McDonald, Pennsilvània, 1915 - Los Angeles, Califòrnia, 2001), compositor estatunidenc.
 Jay Silverheels (Six nations, Ontàrio, 1919 - Woodlands, Califòrnia, 1980), actor mohawk.
 Jay Simpson (1988), futbolista anglès.
 Jay Spearing (Wallasey, Merseyside, 1988), jugador de futbol anglès.
 Jay Triano (1958, Tillsonburg, Ontario), jugador i entrenador de bàsquet canadenc.
 Jay Emmanuel-Thomas (1990), futbolista anglès.
 Jay-Z (Brooklyn, 1969), cantant estatunidenc.
 Alan Jay Heeger (Sioux City, 1936), físic i químic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Química el 2000.
 Alan Jay Pakula (Nova York, 1928 - Melville, 1998), director, guionista i productor de cinema estatunidenc.
 Alan Jay Perlis (1922 - 1990), catedràtic nord-americà de ciències de la computació que va guanyar el Premi Turing el 1966.
 Frederick Jay Rubin (1963), productor discogràfic nord-americà.
 Gilbert Jay Arenas (1982, Tampa, Florida), jugador de bàsquet estatunidenc.
 Homer Jay Simpson, personatge de la sèrie animada de televisió Els Simpson.
 Stephen Jay Gould (1941, Ridgeside, Queens, Nova York - 2002), paleontòleg i divulgador científic estatunidenc.
 Sydney Jay Mead (1933, St. Paul, Minnesota), dissenyador industrial estatunidenc.
 Miscel·lània: 
 Vee-Jay Records, discogràfica fundada a la dècada de 1950.
 Jay (àlbum), primer àlbum de Jay Chou